Ginzburg (andere Schreibweisen: Ginsburg, Ginsberg, Ginzberg etc.) ist ein jüdischer Familienname, der sich von der Stadt Günzburg in Schwaben ableitet, und der Name folgender Personen:

 Alexander Leonidowitsch Ginzburg (* 1951), russischer Mikrobiologe
 Carlo Ginzburg (* 1939), italienischer Historiker
 Esti Ginzburg (* 1990), israelisches Model und Schauspielerin
 Ilja Jakowlewitsch Ginzburg (1859–1939), russischer Bildhauer
 Jewgenija Semjonowna Ginsburg auch: Ginzburg (1904–1977), russische Schriftstellerin
 Joseph Ginzburg alias J. G. Burg (1908–1990), deutscher Journalist und Entlastungszeuge von Holocaustleugnern
 Leo Morizewitsch Ginsburg (1901–1979), sowjetischer Dirigent 
 Leone Ginzburg (1909–1944), italienischer Schriftsteller
 Lew Solomonowitsch Ginsburg (1907–1981), russischer Cellist und Musikwissenschaftler
 Lew Wladimirowitsch Ginsburg (1921–1980), russischer Germanist, Schriftsteller und Übersetzer
 Lydia Ginzburg (1902–1990), sowjetische Literaturkritikerin
 Natalia Ginzburg (1916–1991), italienische Schriftstellerin
 Ralph Ginzburg (1929–2006), US-amerikanischer Publizist
 Victor Ginzburg (* 1957), russischer Mathematiker
 Zuzanna Polina Ginzburg (1917–1944), Geburtsname der polnischen Lyrikerin Zuzanna Ginczanka

Siehe auch:
 Gainsbourg
 Ginsberg, Ginzberg
 Ginsburg (Begriffsklärung)
 Günzburg
 Günzburg (Familie)
 Ginsburgh

en:Ginzburg